Níobe
 Niobe de Deep
 Níobe (filha de Foroneu)
 71 Niobe
 Niobe (The Matrix)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos